Советско-афганская война:
 распространённое название афганской войны 1979—1989 годов, в которой СССР поддерживал правительство Афганистана.
 «Squad Battles: Soviet-Afghan War» (англ. «Советско-Афганская война») — пошаговая стратегия разработки HPS Simulations, вышедшая 1 июня 2007 года.

Примечания